Naselja u Sloveniji:

 Klopce (Dol pri Ljubljani, Slovenija), naselje u općini Dol pri Ljubljani 
 Klopce (Slovenska Bistrica, Slovenija), naselje u općini Slovenska Bistrica 
 Klopce (Žužemberk, Slovenija), naselje u općini Žužemberk